Шахворостов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шахворостов, Андрей Евгеньевич (1963—1985) — заместитель командира мотострелковой роты, лейтенант, Герой Советского Союза.

Женщины 
 Шахворостова, Лариса Анатольевна (род. 1963) — российская актриса.

См. также